Het ATP-toernooi van Singapore (officieel het Heineken Open Singapore) van 1999 vond plaats van 11 tot en met 17 oktober in Singapore.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Singapore
1999